Giuseppe Guarino ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Guarino (Kardinal) (1827–1897), italienischer Kardinal
 Giuseppe Guarino (Regisseur) (1885–1963), italienischer Filmregisseur
 Giuseppe Guarino (Politiker) (* 1922), italienischer Politiker